YWH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Victoria Inner Harbour di Victoria (Columbia Britannica) (Canada)